Jacarandá é o nome popular dado a várias espécies de árvores dos seguintes géneros:

Dalbergia
Jacarandá-da-bahia (D. nigra)
Jacarandá-do-pará (D. spruceana)
Jacarandá-africano ou mpingo (D. melanoxylon)
D. miscolobium
D. villosa

Jacaranda
 Todas as espécies, sendo a mais comum o Jacarandá-mimoso (J. mimosaefolia)
Machaerium
Jacarandá-paulista, jacarandá-do-mato, jacarandá-do-cerrado ou jacarandá-pardo (M. villosum).
Prosopis
Prosopis kuntzei, nativa da Argentina, Bolívia e Paraguai.

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas